КХК — аббревиатура

 Казанский химический комбинат — прежнее название завода «Нэфис»
 Кировский хладокомбинат